Zavítsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zavítsa (berg i Grekland), Peloponnesos, 
 Archontochóri, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar